Chlorpropansäure (Trivialname Chlorpropionsäure) ist der Name von mehreren chemischen Verbindungen mit der Summenformel C3H5ClO2

 2-Chlorpropansäure (α-Chlorpropionsäure)
 3-Chlorpropansäure